Володер може бити:

 Володер (Босанска Крупа), насељено мјесто у општини Босанска Крупа, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Володер (Поповача), насељено мјесто у општини Поповача, Република Хрватска